Кріс Веласко ( травень 1974), також відомий як Кріс Ліш — американський композитор відеоігор та кіно.

Біографія 
Він став популярним завдяки серії відеоігор «Бог війни». Кріс також створив музику до відеоігри за мотивами оригінального серіалу , Термінатор 3: Викуп, TMNT, Company of Heroes 2, Clive Barker's Jericho та йому приписують створення додаткової музики до фільму Ван Хелсінг. Також композитор створив партитуру для гри Hellgate: London 2007 року.

В даний час Веласко співпрацює з колегою-композитором Сашею Дикіціаном, і в 2009 році вони разом створили саундтрек для гри Prototype разом з іншими проектами.

Доробок

Примітки

Посилання 
 
 
 Cris Velasco on Composing His «Dream Project» — Clive Barker's Jericho
 TMNT Interview with Cris Velasco and Sascha Dikiciyan 
 Cris Velasco Interview  at www.reviewgraveyard.com
 Sascha Dikiciyan and Cris Velasco on composing music for video games

Кінокомпозитори США
Композитори музики для відеоігор